Big band – sinonimo di orchestra jazz.
 Big Band – album di Moondog del 1995.
 Big Band – album di Joe Henderson del 1996.
 Big Band! – album di Antonella Ruggiero del 2005.